Loreo, une commune italienne de la région Vénétie.
 Loreo, une entreprise d'accessoires de photographie.